Sonoma – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 hrabstwo Sonoma (ang. Sonoma County) – w stanie Kalifornia
 Sonoma (ang. Sonoma Mountains) – łańcuch górski w hrabstwie Sonoma
 Sonoma (ang. Sonoma Mountain) – najwyższy szczyt w górach Sonoma